IDN ( — интернационализованные доменные имена) — это доменные имена, которые содержат символы национальных алфавитов, например, президент.рф.

К IDN относятся как адреса с нелатинскими буквами на традиционных доменах верхнего уровня, так и нелатинские домены — домены верхнего уровня, составленные из букв нелатинских алфавитов планеты: кириллица, арабский алфавит и др. («Полные IDN» см. ниже). Однако IDN не ограничивается поддержкой нелатинских письменностей. Следует также учитывать, что латинизированный Интернет опирается на базовую версию латиницы, которая сильно отличается от богатых диакритиками и дополнительными буквами других латинизированных языков мира (среди них, к примеру, выделяется и самый распространённый в качестве родного язык, использующий латиницу — испанский, имеющий особые символы «Ñ»).

IDN домены также существуют в крупных международных доменных зонах, например, .COM, .NET, .TEL, .NAME, .ORG.

Реализация 
Чтобы можно было не менять инфраструктуру DNS, было предложено преобразовывать имена, содержащие символы национальных алфавитов, в слова, состоящие только из допустимых ранее символов ASCII, причём делать это в клиентских приложениях. Таким образом, для поддержки IDN достаточно, чтобы их понимал браузер пользователя. Он должен уметь переводить их в символьную кодировку Punycode, позволяющую представить любые символы Unicode с помощью разрешённого ранее набора символов ASCII. Чтобы в таком представлении IDN нельзя было спутать с обычными доменными именами, они начинаются со специального префикса «xn--», например, «xn--abc.com» — IDN в Punycode-представлении, а «abc.com» — обычное доменное имя. Фактически интернационализированные доменные имена являются псевдонимами для имён начинающихся с «xn--».

Строка «xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f» демонстрирует Punycode-представление для реально существующего IDN «пример.испытание»: http://пример.испытание/ . В базах DNS-серверов хранится только Punycode-представление, а в браузере можно вводить как то, так и другое. В браузерах, не поддерживающих IDN, удастся использовать только Punycode-представления IDN.

Набор доменных имён на разных языках может производиться с помощью экранной (виртуальной) клавиатуры (операционной системы или интернет-сервиса) или вводом пуникода (можно получить с помощью punycode конвертера).

История 
Изначально система доменных имён и поддерживающая её инфраструктура не были рассчитаны на использование IDN. В именах могли фигурировать только основные латинские буквы и цифры, а внутри слов ещё дефисы.

Впервые идея создания IDN было выдвинута Мартином Дюрстом в декабре 1996 год и воплощена Тань Жуэйквангом и Лёнг Кокъёнгом в 1998 году.

Первоначально нелатинские алфавиты использовались только в написании доменов 2-го и более уровня, при этом домены верхнего уровня были только на латинице. Одни из первых модификаций традиционной латиницы прошли в испаноязычном мире. 21 сентября 2005 года Чили ввела доменные имена с буквой ñ (которую стало возможным использовать уже с конца 2001 года), а также диакритиками. Открытию нелатинских доменов предшествовало желание многих стран сохранить свою уникальную этноязыковую идентичность, а также провести своего рода приватизацию национальных интернет-пространств, что стало реакцией на засилье латиницы, и, в особенности, английского языка в интернете. В этом смысле инициативы по делатинизации доменов были поддержаны антиглобалистским движением. Учитывая американское происхождение интернета, организация ICANN неохотно шла на либерализацию алфавитов в интернете. Отчасти это объяснялось традиционной политизированностью процессов национальной самоидентификации и страхом перед мнимой изоляцией национальных доменов.

После долгих формальных процедур Российская Федерация окончательно получила право на внедрение национального кириллического домена .рф в конце апреля 2010. Тогда же комитет одобрил решение по заявкам на «национализацию» доменов верхнего уровня на арабском языке в трёх других странах Ближнего Востока: Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. В мае 2010 года впервые в интернете появились нелатинские домены верхнего уровня (امارات. — ОАЭ, السعودية. — Саудовская Аравия, مصر. — Египет, .рф — Россия). Причём Российская Федерация стала первой страной с полностью поддерживаемым нелатинским доменом .рф, а на очереди арабские доменные имена, которые также появились, но пока ещё поддерживаются внутренней кодировкой латиницы.

Торжественное открытие кириллического домена произошло 12 мая 2010 года. Только за первые три дня с момента появления домена было зарегистрировано свыше тысячи имён на кириллице. За первые три недели полностью функциональными на территории РФ стали свыше 500 сайтов, в том числе правительство.рф. Однако в первые недели после введения кириллических доменов в России некоторые версии браузеров некорректно отображали введённый в адресную строку запрос: вместо запрашиваемого адреса отображались символы кодировки punycode для домена .РФ. На данный момент все популярные браузеры поддерживают сайты, размещённые на кириллических доменах.

По статистике STAT.REG.RU, в начале марта 2011 года в зоне .рф уже насчитывается  имён,  из них делегировано и готово к полноценной работе. По прогнозу Регистратора REG.RU, в первом полугодии 2011 года может быть зарегистрирован миллион доменов .РФ.

Следующим поколением после доменов стран являются языковые домены верхнего уровня. Языковой домен верхнего уровня () служит для представления в интернет-пространстве языков мира (напр.: .рус — русский, .укр (українська) — украинский, .eng (english) — английский). Имена доменов содержат буквы (символы) представляемого языка.

В перспективе возможно создание доменов, поддерживающих все основные языки планеты: китайский, корейский, тамильский, греческий, болгарский, тайский, армянский и прочие.

Полные IDN 
Условно IDN можно разделить на частичные (смешанные) (IDN SLD) и полные (IDN TLD).
У частичных IDN национальные символы содержатся только в левой части имени (до точки), у полных — национальные символы содержит также и название домена верхнего уровня. Как пример: тутрусскиесимволы.com — частичный IDN, тутрусскиесимволы.рф — полный IDN. После преобразования в ASCII кодировку они будут иметь вид xn--b1afibhkfrlkadgaoc1m.com и xn--b1afibhkfrlkadgaoc1m.xn--p1ai соответственно.

Идея внедрения полного IDN была окончательно утверждена только в 2010 году. Тогда же появились первые расширения, состоящее из букв местного алфавита — امارات. — ОАЭ, السعودية. — Саудовская Аравия, مصر. — Египет, .рф — Россия.

В России первыми Full IDN стали домены президент.рф и правительство.рф. Их функционирование началось 12 мая 2010 года.

По словам Стефана ван Гельдера (член номинирующего комитета ICANN и директор крупнейшего французского регистратора INDOM), пожалуй, самым успешным примером использования IDN-доменов является домен .РФ. В данный момент в домене насчитывается 845 037 доменных имён, при этом делегировано порядка 70 %, и это число постоянно растёт. Как считает ван Гельдер, немаловажным фактором успеха российского домена является национальное самосознание россиян: по словам одного из экспертов, цитату которого приводит ван Гельдер, «домен .РФ — это предмет национальной гордости». Об этом говорят и цифры: 77% доменных имён в домене .РФ зарегистрировано частными лицами.

Кириллическая зона пока значительно уступает зоне .RU по количеству регистраций; .RU — это первый российский национальный домен, который существует уже почти 20 лет, кроме того, он является более привычным для российского пользователя, и с ним ассоциируется, в первую очередь, сам термин «интернет на русском языке — „Рунет“». Очевидно, что в ближайшее время вряд ли может появиться доменная зона, способная добиться такого же объёма регистраций и узнаваемости среди пользователей.

Всё ещё недоступно в полном объёме применение международных доменных имён в электронной почте. Технический стандарт, благодаря которому это станет возможно, разрабатывается инженерной группой Интернета (IETF).

С 12 января 2012 года международная организация ICANN открыла приём заявок в рамках программы New gTLD по созданию именных доменов первого уровня вида .ГОРОД.

См. также 
 .рф
 .срб
 .блог
 .бг
 .укр
 السعودية.
 مصر.
 امارات.
 .қаз
 .рус

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 RFC 3454 (Stringprep)
 RFC 3490 (IDNA)
 RFC 3491 (Nameprep)
 RFC 3492 (Punycode)
 idnf.ru — русскоязычный онлайн-форум об IDN
 Доменные зоны с использованием национальных символов — Настройка DNS-сервера для распознавания IDN имён, 23 May 2008

DNS

Классификаторы
Интернет